Репенка — название населённых пунктов в России:
 Репенка — село в Алексеевском районе Белгородской области.
 Репенка — село в Красногвардейском районе Белгородской области.